Zemmour ou Zemour est un nom propre d’Afrique du Nord d'origine berbère. Il résulte d'une aphérèse du terme azemmur, qui signifie « olivier » en berbère.

Patronyme 

 Emmanuel Zemmour (né en 1987), ancien président de l'Union nationale des étudiants de France (UNEF) ;
 Éric Zemmour (né en 1958), journaliste, écrivain et homme politique français ;
 Michaël Zemmour, maître de conférences en économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Zemour est nom de famille notamment porté par :
 Frères Zemour, fratrie originaire d'Algérie qui défraie la chronique durant les années 1970 ;
 Michael Zemour (né en 1971), chanteur français, fils d'Edgar Zemour, un des Frères Zemour.

Toponyme 

 Gueltat Zemmour, village du Sahara occidental ;
 Rabat-Salé-Zemmour-Zaër, région du Maroc ;
 Tiris Zemmour, onzième région de Mauritanie.

Peuple 
 Les Zemmours, peuple berbère localisé dans la région de Khémisset au Maroc.

Télévision 
 Zemmour et Naulleau, émission de télévision française.

Notes

Lien externe 
 

Patronyme algérien
Patronyme séfarade